Восточно-Фризские острова () — цепь островов в Северном море у побережья Восточной Фризии в Нижней Саксонии. Острова вместе с окружающим их морем являются частью (примерно 5 %) Национального парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты. Площадь островов составляет примерно 134,35 км², население на 31 декабря 2008 года 16 837 человек.

География 
Восточно-Фризские острова включают семь обитаемых островов, расположенных в следующем порядке с запада на восток: Боркум, Юст, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Боркум относится к району Лер; Юст, Нордерней и Бальтрум к району Аурих; Лангеог и Шпикерог относятся к району Виттмунд; Вангероге является частью района Фризия. Нордерней является частью почти поглощённого морем во второй половине XVII века острова .

В районе архипелага находится также входят также пять необитаемых островков, часть из которых больше не считается частью Восточно-Фризских островов: Kachelotplate,  (интенсивно размывается), Меммерт, Minsener Oog (искусственный остров), Меллум, Großer Knechtsand. Kachelotplate, расположенный к северу от устья реки Эмс, получил статус острова в 2003 году.

История 
В честь островов Боркум и Нордерней были названы концентрационные лагеря  и , организованные фашистами во время Второй мировой войны на острове Олдерни и являвшимися подлагерями лагеря Олдерни.

Транспорт на островах 
На большинстве островов запрещено пользоваться автомобилями. Исключения составляют только самые населённые острова Боркум и Нордерней. Добраться до островов можно только на пароме.

Примечания 

 
Острова Германии
География Нижней Саксонии